Корытово — название населённых пунктов:

Россия 
 Корытово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Корытово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Корытово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Корытово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Корытово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Другое 
 Корытово — микрорайон в Пскове, бывший посёлок.